Mákula je lahko:
 vzbrst v ravni kože ali sluznice samo s spremenjeno barvo – glej kožna pega
 rumenkasta lisa v očesu na mrežnici – glej rumena pega 
 vzbrst kože ali sluznice s pigmentacijo, različno od okolice – glej makula

Sklici